Embuscade de Dogofry (2017)
 Embuscade de Dogofry (2018)